Franz Wachter ist der Name folgender Personen:

* Franz Wachter (Archivar) (1853–1923), deutscher Historiker und Archivar
 Franz Wachter (Politiker) (1902–1992), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Josef Wachter (1867–1951), österreichischer Politiker (Bauernbündlerpartei)